Mupondo, parfois écrit Moupondo, est un nom de personne bantou, il est utilisé comme nom de famille.

En République démocratique du Congo, le nom Mupondo peut avoir plusieurs sens ou origine : au Kwilu dans la province du Bandundu, il signifie «arc-en-ciel» ; et au Kivu, il signifie « baton pour pousser la pirogue ».

Personnalités liées à Mupondo 
 Mohombi Moupondo (1986-), chanteur, danseur, producteur, compositeur et auteur de pop et de musique africaine congo-suédois. 
 Rigobert Moupondo (1946-), homme politique kino-congolais.
 Sébastien Moupondo (aussi écrit Mupondo) (?-), homme politique et sénateur kino-congolais.

Notes et références 

Prénom africain